Xingping peut désigner :
 Xingping, une ville de la province du Shaanxi en Chine,
 Xingping, un ancien bourg de la province du Guangxi en Chine.